Wilhelm Kobelt ist der Name folgender Personen:

*Wilhelm Kobelt (Zoologe) (1840–1916), deutscher Malakologe
Wilhelm Kobelt (Politiker) (1865–1927), deutscher Politiker (DDP)